Вторая леди США или Второй джентльмен США — неофициальное именование супруга вице-президента США одновременно со сроком полномочий вице-президента. Статус и обязанности супруга вице-президента не определены, но с конца XX века человек, являющийся «второй леди США» («вторым джентльменом США»), как правило, является публичной фигурой, участвуя в общественной жизни. С 20 января 2021 года вторым джентльменом США является Дуглас Эмхофф, муж 49-го вице-президента США Камалы Харрис. Камала Харрис стала первой женщиной в должности вице-президента США, и, соответственно, Дуглас Эмхофф стал первым, кто получил титул «второй джентльмен США».

Термин «Вторая леди», возможно, впервые был использован Дженни Таттл Хобарт (чей муж, Гаррет Хобарт, был вице-президентом с 1897 по 1899 год) для обозначения самой себя. Этот титул позже вышел из употребления, но был возрождён в 1980-х годах. В 1990-х годах титул был снова забыт, но позже был использован во время президентства Барака Обамы. Его использование было продолжено администрацией Дональда Трампа, хотя примерно через шесть месяцев после своего назначения, Трамп сказал, что он никогда не слышал этого термина ранее.

Пятнадцать вторых леди впоследствии стали первой леди США, так как их мужья стали президентами. Первой этого достигла Эбигейл Адамс, которая была замужем за Джоном Адамсом, который был первым вице-президентом (1789—1797), а затем — вторым президентом (1797—1801). Последней этого достигла Джилл Байден, которая является действующей первой леди с 20 января 2021 года, будучи замужем за 46-м президентом США Джо Байденом.

Ныне живы пятеро бывшие вторые леди: Мэрилин Куэйл (жена Дэна Куэйла), Типпер Гор (ныне разведённая жена Эла Гора), Линн Чейни (жена Дика Чейни), Джилл Байден (жена Джо Байдена) и Карен Пенс (жена Майка Пенса).

История 
Заметность второй леди в публичной сфере стала характерна только с последней четверти XX века. Хотя роль первой леди в качестве хозяйки Белого дома датируется началом республики (и обычно заполняется другим членом семьи президента, если президент не был женат или вдовец), за некоторыми исключениями, только с конца XX века жены вице-президентов, как правило, брали на себя публичные роли, которые привлекали значительное внимание средств массовой информации.

За одним примечательным исключением, Флорид Кэлхун, жена вице-президента Джона К. Кэлхуна, была центральной фигурой в деле о нижних юбках, социально-политическом скандале, который был связан с социальным остракизмом военного министра Джона Итона и его жены Маргарет О’Нил Итон, что ещё больше повредило и без того напряжённые отношения между вице-президентом Кэлхуном и президентом Эндрю Джексоном.

Пэт Никсон, жена вице-президента Ричарда Никсона, была первой второй леди, которая добавила большую содержательность роли жены вице-президента. Когда Никсон вступил в должность в 1953 году, единственной официальной функцией этой роли было председательствовать на ежегодном обеде женщин Сената. Вместо этого Никсон запустила свои собственные инициативы, чувствуя большие возможности, которые предоставляла её роль. Она установила свой график отдельно от графика своего мужа, который часто состоял из сольных занятий. Будучи второй леди, Никсон проехала более 125 000 миль по всему миру на шести континентах, включая двухмесячное путешествие длиной в 42 000 миль через Азию в 1953 году. Когда она совершала миссии доброй воли по всему миру, она настаивала на посещении школ, детских домов, больниц и деревенских рынков, а не посещала чайные или кофейные мероприятия. В этом смысле Никсон, по существу, создала современную роль второй леди; историк Кейт Андерсен Брауэр писала: «она помогла определить эту туманную роль для целого поколения женщин, которые будут её преемниками».

В 1978 году Мюриэль Хамфри, жена вице-президента Хьюберта Хамфри, стала единственной бывшей второй леди, занимавшей государственную должность; после того как её муж, вернувшийся в Сенат США после своего срока вице-президента, умер на этом посту, она была назначена губернатором Миннесоты Руди Перпичом для продолжения срока полномочий своего мужа. Типпер Гор, жена вице-президента Эла Гора, принимала активное участие в нескольких кампаниях по удалению материалов, которые она считала неугодными из популярных американских развлечений, таких как фильмы, телевизионные шоу и музыка, начиная с того времени, когда её муж был сенатором. Она бросала вызов исполнителям из-за их использования непристойных текстов и часто спорила со своими критиками, такими как певец Dead Kennedys Джелло Биафра. Линн Чейни, жена вице-президента Дика Чейни, выступала за реформу образования, ссылаясь на конкретные неудачи американской системы государственного образования во время её пребывания на посту второй леди. Она является особенно откровенным сторонником американского исторического образования, написав пять бестселлеров на эту тему для детей и их семей. Джилл Байден, жена вице-президента Джо Байдена, работала преподавателем английского языка в местном колледже Северной Вирджинии и считается первой второй леди, занимающей оплачиваемую работу, пока её муж занимал пост вице-президента. При этом, Джилл Байден принимала участие в различных общественных мероприятия, в частности, кампаниях по повышению осведомлённости об опасности рака молочной железы и повышению грамотности.

Этот термин остаётся неопределенным даже тогда, когда он используется.

Титул «вторая леди» 17 раз был вакантным; самым продолжительным периодом были 16 лет между Эбигейл Адамс и Анны Герри. В последний раз титул «вторая леди» был не занят в течение 132 дней в 1974 году, между Бетти Форд и Хэппи Рокфеллер.

Список вторых леди и джентльменов США

Другие супруги вице-президентов 
Различные другие супруги вице-президентов США не считаются вторыми леди США, поскольку их браки не были заключены во время вице-президентских сроков их мужей.

Девять вице-президентов США овдовели ещё до того, как стали вице-президентами:

 Томас Джефферсон был женат на Марте Уэйлс с 1772 года до её смерти в 1782 году.
 Аарон Берр был женат на Теодосии Бартоу Превост с 1782 года до её смерти в 1794 году.
 Джордж Клинтон был женат на Саре Тэппен с 1770 года до её смерти в 1800 году.
 Мартин Ван Бюрен был женат на Ханне Хоуз с 1807 года до её смерти в 1819 году.
 Ричард Ментор Джонсон был женат на Джулии Чинн до её смерти в 1830 году.
 Генри Уилсон был женат на Гарриет Хоу с 1840 года до её смерти в 1870 году.
 Уильям Э. Уилер был женат на Мэри Кинг с 1845 года до её смерти в 1876 году.
 Честер А. Артур был женат на Эллен Льюис Херндон с 1859 года до её смерти в 1880 году.
 Чарлз Кёртис был женат на Энни Бэрд с 1884 года до её смерти в 1924 году. Сводная сестра Кертиса Долли Ганн выступала в качестве официальной хозяйки светских мероприятий во время его вице-президентства.

Один вице-президент США был разведён и снова женился до своего вице-президентства:

 Нельсон Рокфеллер был женат на Мэри Тодхантер Кларк с 1930 по 1962 год. Впоследствии он был женат на Хэппи Фитлер с 1963 года до своей смерти в 1979 году.

Три вице-президента США вновь вступили в брак после того, как стали вице-президентами:

 Аарон Берр был женат на Элизабет Боуэн Джумел с 1833 года до своей смерти в 1836 году.
 Джон Тайлер был женат на Джулии Гардинер с 1844 года до своей смерти в 1862 году.
 Миллард Филлмор был женат на Каролине Кармайкл Макинтош с 1858 года до своей смерти в 1874 году.

Четыре вице-президента США овдовели и вступили в повторный брак до того, как стали вице-президентами:

 Ганнибал Гэмлин был женат на Саре Эмери с 1833 года до её смерти в 1855 году. Впоследствии он был женат на Эллен Эмери с 1856 года до своей смерти в 1891 году.
 Шайлер Колфакс был женат за Эвелин Кларк с 1844 года до её смерти в 1863 году. Впоследствии он был женат на Эллен Уэйд с 1868 года до своей смерти в 1885 году.
 Леви Мортон был женат на Люси Янг Кимболл с 1856 года до её смерти в 1871 году. Впоследствии он был женат на Анне Ливингстон Рид-Стрит с 1873 года до её смерти в 1918 году.
 Джо Байден был женат на Нейлии Хантер с 1966 года до её смерти в 1972 году. Впоследствии он был женат на Джилл Джейкобс с 1977 года.

Один вице-президент США овдовел ещё до своего вице-президентства и снова женился во время своего вице-президентства:

 Олбен У. Баркли был женат на Дороти Брауэр с 1903 года до её смерти в 1947 году. Впоследствии он был женат на Джейн Ракер Хэдли с 1949 года до своей смерти в 1956 году.

Ныне живущие бывшие вторые леди 
По состоянию на май 2020 года в живых осталось пять бывших вторые леди.

Последней второй леди, которая умерла, была Барбара Буш (17 апреля 2018 года).

См. также 
 Первая леди США
 Список первых леди США
 Вице-президент США
 Список вице-президентов США

Примечания

Ссылки 
  — Официальный сайт Белого дома второй леди
  — Список жён вице-президентов

Жёны